PSM est un sigle pouvant signifier :
 point stratotypique mondial en géologie ;
 PSM, un pistolet russe ;
 Priorité Santé Mutualiste, un site d'information et de services santé de la Mutualité française ;
 poste sanitaire mobile en aide médicale urgente ;
 poste de secours mobile, un véhicule de la Fédération nationale de protection civile française ;
 poste de sécurité microbiologique, un équipement de laboratoire permettant d'isoler une zone de travail des contaminations aériennes ;
 plan sagittal médian, le plan médian est le plan qui sépare la moitié gauche de la moitié droite du corps humain ;
 PSM, un magazine de jeu vidéo créé en 1997, renommé PlayStation: The Official Magazine en 2007 ;
 Phase Shift Mask, un masque photographique à décalage de phase ; 
 Paris Sud Minute, un album du groupe de rap français 1995 ;
 Produits et Services Multimédia, une formation dispensée par l'UFR de Montbéliard, attenante à l'Université de Franche-Comté ;